Сан-Бернардо-дель-Вьенто () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Кордова.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 28 ноября 1776 года доном Антонио де Ла-Торре-и-Мирандой. Муниципалитет Сан-Бернардо-дель-Вьенто был выделен в отдельную административную единицу в 1944 году.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, на левом берегу реки , к югу от побережья Карибского моря, на расстоянии приблизительно 62 километров к северу от города Монтерии, административного центра департамента. Абсолютная высота — 8 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Сан-Бернардо-дель-Вьенто граничит на юго-западе с территорией муниципалитета Моньитос, на юге и юго-востоке — с муниципалитетом Лорика, на востоке — с муниципалитетом Сан-Антеро, на севере и северо-западе омывается водами Карибского моря. Площадь муниципалитета составляет 321 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 34 782 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,2 % от населения Сан-Бернардо-дель-Вьенто, женщины — соответственно 47,8 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 68,1 % от населения города; белые и метисы — 29,7 %; индейцы — 2,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 78,7 %.

Экономика 
Основу экономики Сан-Бернардо-дель-Вьенто составляют: сельское хозяйство, рыболовство и лесозаготовка.

65,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 20,1 % — промышленные предприятия, 14 % — предприятия сферы обслуживания.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 90 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Кордова